Tarantino ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Tarantino (1857–1950), italienischer Philosoph
 Jevon Tarantino (* 1984), US-amerikanischer Wasserspringer
 Luigi Tarantino (* 1972), italienischer Fechter
 Massimo Tarantino (* 1971), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Quentin Tarantino (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler und Filmemacher

Siehe auch:
 Il Tarantino
 Taranto